En biologie, Peza est un genre d'acariens.

 Pezá, ou Peza, un village grec en Crète ;
 la Peza, une rivière russe.